Gschiel ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Gschiel (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Jakob Gschiel (1821–1908), österreichischer Bildhauer
 Martin Gschiel (* 2002), österreichischer Fußballspieler